La mesquita de Jameh d'Isfahan (en persa: مسجد جامع اصفهان - Masjid-i-Jameh Isfahan) és la gran mesquita congregacional (Jameh) de la ciutat d'Isfahan, a la província d'Isfahan, Iran. La mesquita és el resultat de contínues construccions, reconstruccions, addicions i renovacions des de vora l'any 771 fins a la fi del . El Gran Basar d'Isfahan es troba cap a l'ala sud-est de la mesquita. Està inscrita en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2012.

És una de les mesquites més antigues encara en peu a l'Iran, i va ser construïda en l'estil arquitectònic de quatre iwan, és a dir, disposant quatre pòrtics enfrontats dos a dos en un pati. Un iwan és un pòrtic monumental voltat. L'iwan de la qibla, a la banda sud de la mesquita, va ser voltat amb muqarnas durant el . Les muqarnes o mocàrabs són nínxols similars a cel·les.

Els orígens d'aquesta mesquita es troben al , però es va cremar i va ser reconstruïda de nou al  durant la dinastia seljúcida i van passar per la remodelació moltes vegades. Com a resultat, té habitacions construïdes en diferents estils arquitectònics, de manera que ara la mesquita representa una història condensada de l'arquitectura de l'Iran.

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 

 Informació sobre la mesquita a la pàgina de la UNESCO

Patrimoni de la Humanitat a l'Iran
Mesquites